Владимир Александрович Миронов:
* Миронов, Владимир Александрович (1928—2002) — советский тренер по лёгкой атлетике .
 Миронов, Владимир Александрович (род. 1951) — российский медик, д.м.н., кардиолог .
 Миронов, Владимир Александрович (род. 1954) — российский медик, биоинженер.
 Миронов, Владимир Александрович — советский политработник, кавалер Ордена Ленина (1934).